Oberglatt ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Oberglatt ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Oberglatt SG, Weiler in der Gemeinde Flawil, Kanton St. Gallen